Název Cihlářský potok má více vodních toků:
 Cihlářský potok (přítok Sázavy) – pravostranný přítok Sázavy v Havlíčkově Brodě
 Cihlářský potok (přítok Tisé) – pravostranný přítok Tisé (přítok Jílovského potoka) v okrese Ústí nad Labem